Аллерхайлиген-им-Мюлькрайс () — община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Перг.  . Официальный код  —  41101.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йохан Айстлайтнер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии